

Песьяне — присілок, Білозерський район, Курганська область
 Песьяне — село, Куртамиський округ, Курганська область
 Песьяне — присілок, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Песьяне — присілок, Петуховський округ, Курганська область
 Песьяне — присілок, Біляковська сільська рада, Частоозерський округ, Курганська область
 Песьяне — присілок, Довгівська сільська рада, Частоозерський округ, Курганська область
 Песьяне — присілок, Шадрінський район, Курганська область

Див. також 
 Велике Песьяне
 Мале Песьяново
 Малопесьяна
 Старопесьяне